Maak ist der Familienname folgender Personen:

 Diana Maak (* 1982), deutsche Germanistin
 Flo Maak (* 1980), deutscher bildender Künstler und Fotograf
 Helmut Maak (* 1930), deutscher Bau- und Eisenbahningenieur und Hochschullehrer
 Matthias Maak (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 Niklas Maak (* 1972), deutscher Journalist und Architekturkritiker
 Petra Maak (* 1964), deutsche Langstreckenläuferin
 Wilhelm Maak (1912–1992), deutscher Mathematiker

Siehe auch:

 Maack
 MAK